Mirra può riferirsi a:

Manga
Mirra – personaggio di Dragon Ball

Materiali
Mirra – gommaresina aromatica

Mitologia
Mirra – personaggio della mitologia greca

Musica classica
Mirra – opera lirica di Ladislao Zavertal su libretto di Stefano Interdonato
Mirra – opera lirica di Domenico Alaleona su libretto di Vittorio Alfieri

Teatro
Mirra – tragedia di Vittorio Alfieri